Amir Arison (né en 1978), acteur américain ;
 Micky Arison (né en 1949), homme d'affaires américain ;
 Ted Arison (1924-1999), homme d'affaires israélo-américain, créateur de compagnies maritimes.